Ellerhorst ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Meyer-Ellerhorst (1857–1933), deutscher Verwaltungsjurist
 Winfried Ellerhorst (1892–1948), deutscher römisch-katholischer Ordensbruder